Сассуоло:

 Сассуоло — город в Италии, в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Модена.
 Сассуоло — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.